Сейфаддин Гашимович Марданлы (род. 1 июня 1955, Нахичевань) — , президент ЗАО «Эколаб».

Биография 
Окончил Азербайджанский государственный медицинский институт им. Н. Нариманова в 1978 году. До 1981 года работал в медицинских учреждениях Азербайджанской ССР. В 1981 году поступил в аспирантуру НИИ ордена Трудового Красного Знамени эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалея в Москве. В 1984 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. В 1985 году переехал в г. Электрогорск Московской области, стал работать на предприятии при ЦНИИВС им. И. И. Мечникова, позже преобразованное в предприятие «Антиген». Прошел на этом предприятии путь от микробиолога до начальника цеха производства иммуноферментных тест-систем.

В 1991 году С. Г. Марданлы совместно с единомышленниками организовал собственную фирму «ЭКОлаб», который входит в рейтинг 75 крупнейших производителей лекарственных средств России по производству и реализации диагностических препаратов. С 1994 года по настоящее время является её президентом.

В структуру предприятия «ЭКОлаб» входят производства диагностических препаратов и готовых лекарственных средств, отдел обеспечения качества, отдел биолого-технического контроля, научно-исследовательские лаборатории. Предприятие обладает собственной дистрибьюторской сетью. На базе ЗАО «ЭКОлаб» сформированы и осуществляют свою деятельность дочерние дистрибьюторские компании: ООО «ЭКОлаб-М», ЗАО «НПО ЭКОлаб-Диагностика», "ЭКОлаб-ЦФО", "Эколаб-KZ". Успешно функционирует свой собственный диагностический центр «El’Clinic».
Помимо России, продукция поставляется в страны СНГ — в Беларусь, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Молдову и Армению.
Так же ЗАО «ЭКОлаб» тесно сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами России и производителями аналогичной продукции из Германии, Испании, Великобритании и Франции, что позволяет постоянно совершенствовать качество продукции и расширять её ассортимент.

В настоящее время «ЭКОлаб» — крупное современное промышленное предприятие, выпускающее около 400 наименований продукции. По итогам рейтингов ЗАО «Эколаб» вошло в десятку самых крупных предприятий медицинской промышленности.

К заслугам Сейфаддина Гашимовича Марданлы следует также отнести организацию при ЗАО "ЭКОлаб" в 2006 году "Диагностического Центра", который в настоящее время оказывает населению г. Электрогорск и близлежащим населенным пунктам широкий спектр медицинских услуг - более 900 видов лабораторных клинических анализов, осуществляется поликлинический прием по 17 врачебным специальностями.

Научная деятельность 
С 2014 года Сейфаддин Гашимович Марданлы занимает должность  профессора кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин в Государственном Гуманитарно - Технологическом Университете. Преподает такие дисциплины, как "Микробиология", "Медицинское и фармацевтическое товароведение", "Профилактика наркомании и СПИДа".

Марданлы Сейфаддин Гашимович является автором более 220 научных статей и публикаций, методических пособий, имеет 12 патентов, а так же учебных  монографий  "Расплодотворение", "Введение в галенику" (2016),  "Герпесвирусные инфекции"(2017), "Экологическая лаборатория", "Вода+Алкоголь", "Лабораторная диагностика сифилиса", "Производство наборов реагентов для клинической лабораторной диагностики иммунохимическими методами" (2017), "Инфекции TОRCH-группы: Клиническая лабораторная диагностика, эпидемиологический  надзор и контроль" (2018), "Некоторые  аспекты "Фито" и "Апи" терапии" (2018), "Содержание и использование животных-продуцентов биологического сырья" (2019), "Герпесвирусные инфекции: этиология и патогенез, клиника и лабораторная диагностика, эпидемиология и профилактика" (2020), "Медицинское и фармацевтическое товароведение" (2019), "Марданлы Сейфаддин Гашим оглы 65+" (2020) .

20 мая 2016 года на заседании диссертационного совета Д.208.114.01 в ФБУН Центральном НИИ эпидемиологии Роспоспотребнадзора Сейфаддин Гашимович успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему "Эпидемиологический надзор за инфекциями TORCH-группы на основе современных технологий лабораторной диагностики" (14.02.02 - Эпидемиология, 14.03.10 - Клиническая лабораторная диагностика)

В 2018 г Сейфаддин Гашимович стал членом диссертационного совета Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора по научным специальностям_03.01.06 – биотехнология (в том числе бионанотехнологии) и 03.02.03 – микробиология

В 2019 году стал так же членом диссертационного совета ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора,( р.п. Оболенск)  по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 350.002.01 по научным специальностям 03.01.06 – биотехнология (в том числе бионанотехнологии) (биологические науки),03.02.03 – микробиология (биологические науки).

С 2020 года является профессором кафедры Эпидемиологии ДПО ФГАОУ ВО Первого МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России.

Сейфаддин Гашимович на протяжении всей своей жизни умело совмещает руководство крупнейшим в России предприятием по производством наборов для диагностики различной этиологии и научную, а так же просветительскую деятельность.

Награды и премии 
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1998)
 почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Московской области" (2001)
 знак «Отличнику здравоохранения» (2003)
 Высшая награда Международного межакадемического союза общественных организаций в поддержке науки и содействию подготовки научных кадров "Звезда Вернадского" II степени (2005)
 премия им. И.Н. Блохиной за работы в области медицинской биотехнологии (2005)
 звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» (2008).

Источники 

 
 Официальный сайт ЗАО "ЭКОлаб"

Выпускники Азербайджанского медицинского университета
Медики по алфавиту
Медики СССР
Медики Азербайджана
Медики России
Медики XX века
Медики XXI века
Предприниматели России